Camas ist der Name mehrerer Orte und Gemeinden 

in Spanien
 Camas (Sevilla), eine Gemeinde in der Provinz Sevilla

in den Vereinigten Staaten:
 Camas (Idaho)
 Camas (Montana)
 Camas (Washington)
 Camas Prairie (Montana)
 Camas Valley (Oregon)

Camas oder Camassia bezeichnet
 den Namen einer Pflanzengattung; siehe Prärielilien

Personen:
 Paul Heinrich Tilio de Camas (1688–1741) persönlicher Freund Friedrich II.
 Sophie Caroline von Camas (1686–1766), deutsche Adlige; Vertraute Friedrichs II. von Preußen

im NRHP gelistete Objekte:
 Camas and Pole Creeks Archeological District, in Wagon Box Basin, Idaho, ID-Nr. 86001203
 Camas Meadow Camp and Battle Sites, in Kilgore, Idaho, ID-Nr. 89001081